Frédéric Hammer ist der Name folgender Personen:

 Frédéric Hammer († nach 1544), deutscher Bildhauer und Steinmetz, siehe Friedrich Hammer (Bildhauer)
 Frédéric Hammer (1930–2020), luxemburgischer Sprinter, siehe Fred Hammer
 Frédéric Louis Hammer (1762–1837), deutscher Lehrer und Naturforscher, siehe Friedrich Ludwig Hammer